Kirkerup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Kirkerup Kirke (Roskilde Kommune) – en kirke i Kirkerup Sogn i Roskilde Kommune
 Kirkerup Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Kirkerup Sogn i Slagelse Kommune